Seeschlacht im Öresund steht für:

 Seeschlacht im Öresund (1427) zwischen dänischen, schwedischen und hanseatischen Schiffen
 Seeschlacht im Öresund (1658) zwischen den Niederlanden und Schweden